Le mot observateur est une personne ou un système effectuant un travail d'observation.

Informatique et théorie de l'information 
 En théorie de l'information, tout système qui reçoit des informations d'un objet ;
 Observateur des technologies médias (OTM) est un outil de sondage téléphonique et de recherche annuel
 Observateur d'état en théorie du contrôle, un système qui modélise un système réel afin de fournir une estimation de son état interne ;
 Modèle d'observateur , un modèle de conception utilisé dans la programmation informatique ;
 Observateur d'événements (en anglais, events viewer) est un composant du système d'exploitation de la famille Windows NT.

Militaire 
Dans le domaine militaire, un observateur est un militaire chargé de surveiller les positions et les déplacements de l'ennemi :
 Au sol, il est souvent remplacé par « guetteur », l'emplacement où s'abrite le guetteur étant désigné comme « poste de guet », « poste avancé » voire « poste d'écoute » ;
 Observateur aérien, un membre d'équipage chargé de repéer les ennemis ou les cibles ;
 Observateur d'artillerie, un soldat de première ligne qui dirige le tir d'artillerie ;
 Observateur, officier non participant ou arbitre, chargé d'observer les actions des soldats lors d'un entraînement sur le terrain ou d'un exercice militaire.

Presse 
 , un journal haïtien de New York ;
 Le Nouvel Observateur, quotidien français ; 
 , magazine mensuel de Monaco ;
 L'Observateur paalga, un quotidien du Burkina Faso.

Sciences 
 Observateur fondamental en cosmologie désigne un observateur qui serait immobile par rapport au mouvement général d'expansion de l'Univers ;
 Observateur météorologique, technicien qui prend des mesures des instruments des stations météorologiques ;
 observateur en physique est un hypothétique personnage doté d'instruments de mesures de l'espace et du temps, observant depuis son référentiel les expériences qui ont lieu à différents endroits de l'espace.

Autres 

 
 un personnage de Buffy et Angel : l'Observateur ;
 Observateur permanent du Saint-Siège aux Nations unies.